Coya kan syfta på:

Guinea 

 Coyah (prefekturhuvudort), Kindia Region,

Spanien 

 Coya (parish), Asturien, Province of Asturias,